Лобня — небольшая река в Московской области России, левый приток реки Альбы (Мещерихи), впадающей в Клязьму. Дала название посёлку, а затем городу Лобне, по территории которого протекает.

На гидрографической карте 1926 года и некоторых других картах Лобня впадает в Клязьму, а Альба (Мещериха) является её притоком (а не наоборот).

Также носила названия Лобовка, Лбовка и Букинка.

География 
Узкая речка, берёт начало ручьём из болот на территории современной улицы Чайковского. Далее, пересекая Рогачёвскую дорогу, бежит к бывшей деревне Букино (сейчас микрорайон Лобни). Благодаря речке получила название улица Заречная. Большую часть по городу протекает в трубе, лишь после Авиационной улицы выбирается наружу у Березовой рощи. У Катюшинского поля принимает в себя ручей (Белая Катюшка). Далее впадает в Альбу (Мещериху).

История 

По воспоминаниям жителей, в 30-х годах XX века в районе деревни Катюшки купались дети. В речке ловились: краснопёрка, линь, щука. В 1947 году Киовский сельсовет принял решение строить мосты через речку около деревни Нестериха. В 90-е годы по замерам Госсанэпидемнадзора речку признали сильно загрязнённой, ПДК по многим параметрам была превышена в сотни раз.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Бассейн Клязьмы
Реки Московской области